«Túmulus» (англ. — курган) — российская фолк-метал-группа.

История 

Образована осенью 1997 года в городе Ярославль, музыкантами российской дум-метал/викинг-метал-группы «Scald», прекратившей своё существование после гибели вокалиста и лидера группы Agyl-я. Название новой группы «Tumulus» (курган) — дань памяти погибшему Agyl-ю, а также название одной из песен «Scald» с альбома «Will of the gods is great power».

«Tumulus» играют в стиле фолк-метал с использованием элементов стилей прогрессивный метал и прогрессивный рок, эмбиент и многих других. Музыканты «Tumulus» характеризуют свою музыку как «art progressive folk metal» с использованием чистого лидирующего вокала и фольклорных инструментов при записи и на концертах.

Тексты группы в основном на русском и древнерусском языках (с использованием диалектных слов русского языка). Лирика основана на славянских заговорных формулах, обрядах и бытовой магии (в основном в традициях северных областей России).

После записи двух демо — «Krada» (1999) и «Vo Luzeh» (2000), «Tumulus» начали сотрудничество с российским лейблом Wroth Emitter Prod., который выпустил 4 альбома группы: студийные полноформатные «Winter Wood» (2004) и «Sredokresie» (2005) (гостевое участие на обоих альбомах приняла вокалистка Марина Соколова из фолк-группы «Седьмая вода»), концертный альбом «Live Balkan Path» (2006) (записанный во время международного тура «Tumulus» «Folk Art Path» — Россия, Украина, Болгария и Румыния), а также мини-альбом «Кочевонов пляс» (2008) (с гостевым участием музыкантов групп «Scald», «Смута», «Разнотравие» и «Рось»). В начале 2010 года лейблом «2S Productions» издан новый полноформатный альбом «Tumulus» — «Ведаi» (с распространением только по России). Летом 2011 года этот альбом переиздан под названием «Vedai — Sacred knowledge of the Bearland» румынским лейблом «Ygghdrassil Productions» для распространения за пределами России. Это переиздание имеет новое оформление и содержит два эксклюзивных бонус трека.

C 2013 года Tumulus является студийным проектом.

Состав

Бывшие участники 

 Al’virius — клавишные, балалайка, бэк-вокал (так же в группах «Al’virius» и «3G»)
 Vigdis — клавишные (сейчас сотрудничает с болгарской группой Епизод)
 Zus Obmorokh — гитара
 Igreny — гитара (так же в группе «Рось»)
 Vechernica (Lilith) — клавишные (так же в группах «Martial Art» и «Al’virius»)
 Harald — гитара (так же в группах «Смута» и «Scald»)
 Karry — гитара (так же в группах «Scald» и «Emerald Night»)

Дискография

Литература 

 Рецензия на альбом «Live Balkan Path» в журнале Dark City № 37, 2007 год
 Рецензия на альбом «Sredokresie» в журнале Dark City № 34, 2006 год 
 Рецензия на альбом «Winter Wood» в журнале Dark City № 21, 2004 год 
 Рецензия на демо-альбом «Vo Luzeh» в журнале Dark City № 5, 2001 год 
 Рецензия на демо «Krada» в журнале Rock City № 32, 1999 год 

Фолк-метал-группы России
Музыкальные коллективы Ярославля
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году